Flandin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Flandin (1809–1889), französischer Maler und Archäologe
 Hervé Flandin (* 1965), französischer Biathlet
 Pierre-Étienne Flandin (1889–1958), französischer Jurist und Politiker